Toponímia:
 Illa Wallis o de Wallis, illa de la Polinèsia que forma part del territori d'ultramar francès de Wallis i Futuna 
 Wallis i Futuna, col·lectivitat d'ultramar francesa a l'oceà Pacífic entre les illes de Fiji i Samoa i al nord de les Tonga 
 Wallis, nom alemany del cantó de Valais a Suïssa 
 Wallis (Texas)
 Biografies:
 Wallis Simpson, (Blue Ridge Summit, Pennsilvània, 1896 - París, 1986), esposa d'Eduard VIII del Regne Unit i duquessa de Windsor 
 John Wallis (Ashford, Kent, 1616 – Oxford, 1703), matemàtic anglès 
 Samuel Wallis, (1728-1795), explorador i navegant anglès
 Velma Wallis (Fort Yukon, Alaska, 1960) escriptora nord-americana d'ètnia kutchin.